Gynacantha hyalina – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae). Występuje na Filipinach i Tajwanie. Opisał go Edmond de Sélys Longchamps w 1882 roku. Miejsce typowe to wyspa Luzon.

Przypisy 

Gynacantha
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1882 roku